Isabelle de Beaumont peut se référer à deux personnes de la même famille :
 Isabelle de Beaumont (morte en 1334), noble anglaise ;
 Isabelle de Beaumont (morte vers 1359), noble anglaise. Nièce de la précédente.

Homonymie dynastique